Rio Vista peut désigner :
 Rio Vista (Californie), ville de Californie ;
 Rio Vista (Nevada), ville du Nevada ;
 Rio Vista, une ville au Texas.